В этой статье содержится список президентов США, принимавших участие в военных действиях.

Список

Литература 
 Американские президенты : 41 ист. портр. от Д. Вашингтона до Б. Клинтона / Под ред. Ю.Хайдекинга; Пер. с нем. Л. В. Седовой, Ростов н/Д; М. : Феникс : Зевс, 1997

США
США